Norborg ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Norborg (* 1958), schwedischer Fernsehjournalist
 Joel Norborg (1880–1971), schwedischer Architekt
 Kerstin Norborg (* 1961), schwedische Schriftstellerin
 Lars-Arne Norborg (1919–2003), schwedischer Historiker

Siehe auch:

 Norberg
 Nordborg
 Schloss Nordborg